Parnaíba steht für

 Rio Parnaíba, ein Fluss im Nordosten Brasiliens 
 Parnaíba (Piauí), eine Großstadt im Bundesstaat Piauí, Brasilien
 Santana de Parnaíba, eine Großstadt im Bundesstaat São Paulo, Brasilien

Siehe auch:
 Bistum Parnaíba (lat.: Dioecesis Parnaibensis), in Brasilien gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Parnaíba im Bundesstaat Piauí